Ел Бамуко има више значења:

 Ел Бамуко (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бамуко (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику